Grammy-díjasok
Tag
Zenészek listája együttesek szerint